CKE steht für:
 Camping Key Europe, siehe Camping Card
 CKE Restaurants Holdings, Inc., Mutterkonzern der US-amerikanischen Schnellrestaurantkette Carl’s Jr.
 CKEditor

CKE